Варзи́ш ТВ / Varzish TV () — государственный, общенациональный спортивный телеканал Таджикистана. Вещание телеканала ведётся круглосуточно с 1 марта 2016 года на всей территории Таджикистана. В других странах телеканал доступен через кабельное телевидение и интернет. Онлайн-трансляция также ведется на официальном сайте телеканала Варзиш ТВ. Вещает в HD-качестве.

Слово варзи́ш с таджикского и персидского языков переводится как спорт. Технические тесты телеканала начались 19 февраля 2016 года на спутнике Yahsat 1A (рабочая позиция 52,5°E) в HD-качестве, без кодирования, на параметрах: 11938 МГц, поляр. H, SR 27500, FEC 5/6. С 1 марта того же года телеканал начал функционировать в полном объеме.

Телеканал выкупил права на трансляцию ряда мировых спортивных турниров, таких как Летние Олимпийские игры 2016, континентальных и национальных футбольных чемпионатов, таких как Английская Премьер-лига, Испанская Ла Лига, Лига чемпионов УЕФА.

Эфир канала составляют спортивные трансляции и программы. Телеканал транслирует в основном футбольные матчи, в том числе матчи чемпионата Таджикистана, поединки бокса, теннис и другие виды спорта. Основной язык телеканала — таджикский, некоторая часть спортивных трансляций также ведется на русском языке.
 
Общая численность аудитории телеканала составляет около 20 миллионов человек. Из них, почти восемь миллионов приходится на Таджикистан, а остальная часть аудитории телеканала проживает в Афганистане, Узбекистане, Иране, России, в странах Европейского союза и США.

См. также 
 Футбол (телеканал, Таджикистан)

Ссылки 
 varzishtv.tj — Официальный сайт телеканала

Телеканалы Таджикистана
Телеканалы на таджикском языке
Телеканалы на русском языке
Спортивные телеканалы
HD-телеканалы